Harrisburg es un topónimo que puede hacer referencia a varias localidades de los Estados Unidos:

 Harrisburg, en el estado de Arkansas.
 Harrisburg, en Carolina del Norte.
 Harrisburg, en Dakota del Sur.
 Harrisburg, en Illinois.
 Harrisburg, en Indiana.
 Harrisburg, en Misuri.
 Harrisburg, en Nebraska.
 Harrisburg, en Nueva York.
 Harrisburg, en Ohio.
 Harrisburg, en Oregón.
 Harrisburg, capital del estado de Pensilvania. Mayor ciudad con este nombre.
 Harrisburg, en Texas.